Есть несколько известных личностей с именем Диомед:
 Диомед — мифический царь фракийского племени бистонов, кормил своих кобылиц мясом чужеземцев, вступивших в его землю, побеждён Гераклом, бросившим его на съедение его же кобылицам
 Диомед Тидид (кон. XIII — нач. XII века до н. э.) — царь Аргоса из династии Биантидов, участник похода эпигонов, один из храбрейших греков под Троей
 Диомед Сотер — индо-греческий царь, правивший во II или I веке до н. э.
  (кон. IV века н. э.) — латинский грамматик, автор «De Oratione и Partibus Orationis и Vario Genere Metrorum libri III», известной как «Ars grammatica»
 Диомед, Бернар (род. 1974) — завершивший карьеру французский футболист, вингер
 (1437) Диомед — крупный троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты